Зияддин Гамиль оглы Магеррамов (, ) — азербайджанский , ; кандидат филологических наук (1998), доцент (1999). Доктор филологических наук (2020).

Биография 
Магеррамов Зияддин Гамиль оглы родился 31 мая 1947 года в селе Гошабулаг Армянской ССР в Басаркечерском районе. В 1961 году окончил 7-летнюю сельскую школу, в 1964 году — Дашкендскую сельскую среднюю школу, в 1969 году — отделение языка и литературы факультета истории и филологии Азербайджанского государственного педагогического института имени В. И. Ленина. В 1985 году с отличием закончил Бакинскую высшую партийную школу.

Магеррамов Зияддин работал учителем в селе Гошабулаг, в 1970 г. служил в армии в Астраханской области. В 1971—1973 гг. работал учителем в средней школе села Гошабулаг. В 1973—1975 гг. был литературным работником в районной газете «Варденис».

В 1975—1976 гг. работал корреспондентом на местном радиовещании города Шушы, а так же работал ответственным секретарем районного отделения общества книголюбов.

В 1976—1983 гг. был инструктором агитационного и организационного отделов Шушинского районного комитета КП Азербайджана, председателем партийной комиссии. В 1985—1991 гг. был инструктором Шушинского районного комитета КП Азербайджана, занимал должность заведующего отделом идеологии. В данный период он был избран депутатом Шушинского городского Совета, членом и председателем городского исполнительного комитета (1986), секретарём первичной организации партийного бюро сотрудников райкома партии, членом райкома (1989).

В 1991—1992 гг. был директором Музея литературы имени Х. Б. Натаван в г. Шуша. В 1992 г. работал советником и помощником главы местной исполнительной власти Хызинского района.

С 1992 г. работал старшим преподавателем Бакинского института социального управления и политологии, а с 1999 года — доцент кафедры языков Академии государственного управления при президенте Азербайджанской Республики.

В 1998 г., проведя исследования творчества ашугов Гейчи и народных поэтов и защитив диссертацию на тему «Ашугская среда Гейчи XX века», получил учёную степень кандидата филологических наук. В феврале 2020 года в БГУ защитил докторскую диссертацию на тему «Иреванская литературная среда».

Член Союза Журналистов Азербайджана (1998) и Союза Писателей Азербайджана (ноябрь, 2007).

Ветеран Карабахской войны (1999).

Научная деятельность

Избранные научные труды 
 
 
 
 
 
 
 
 Maharramov Z. "Education in Azerbaijan as an object of study in literature", Revista Práxis Educacional, Vitória da Conquista, Bahia, Brasil, v. 16, n. 38, p. 323-337, jan./mar. 2020.

Награды и признание 
 Отличник народного образования (сентябрь 2009)
 почётная грамота Сабаильского филиала партии «Новый Азербайджан» (21.2.2013) — в связи с 20-летием со дня создания партии
 премия «Золотое перо» (14.6.2013).

Примечания

Ссылки 
 Магеррамов Зияддин Гамил оглы. Гейчинская ашыгская среда XX века
 Гейчинская ашыгская среда XX века. Автореферат

Выпускники Азербайджанского педагогического университета
Педагоги Азербайджана
Педагоги СССР
Педагоги XX века
Члены КПСС
Преподаватели Академии государственного управления при президенте Азербайджанской Республики
Доктора филологических наук